Markus Büchel (ur. 1949) – szwajcarski duchowny katolicki, biskup
 Markus Büchel (1959–2013) – premier Liechtensteinu